Agelas steht für:
Agelas (Gattung), eine Gattung der Hornkieselschwämme

 Agelas I., Sohn des Ixion, König von Korinth (998/7–965/4 v. Chr.)
 Agelas II., Sohn des Bakchis, König von Korinth (895/4–861/0 v. Chr.)